Guerra di Finlandia – guerra combattuta da Impero Russo e Regno di Svezia tra il 1808 e il 1809
 Guerra civile finlandese – guerra civile combattuta in Finlandia dal 27 gennaio al 16 maggio 1918 
 Guerra russo-finlandese o Guerra d'inverno – guerra combattuta dalla Finlandia e dall'Unione Sovietica tra 1939 e il 1940
 Guerra sovietico-finlandese o Guerra di continuazione – guerra combattuta dalla Finlandia e dall'Unione Sovietica tra il 1941 e il 1944